Vincenzo Esposito – ex-calciatore e allenatore italiano
 Vincenzo Esposito – cestista italiano
 Vincenzo Esposito – calciatore italiano
 Vincenzo Esposito – scrittore italiano